Bzyb bezeichnet:

 Bzyb (Landschaft), eine Landschaft in Abchasien
 Bzyb (Fluss), einen Fluss in Abchasien
 Bzyb (Ort), Ort am gleichnamigen Fluss
 Bzyb (Sprache), einen Dialekt des Abchasischen
 Bzyb (Gebirge), einen Gebirgszug in Abchasien